Pontiac est une circonscription électorale fédérale canadienne située au Québec. Elle est représentée à la Chambre des communes par Sophie Chatel (Parti libéral du Canada) depuis les élections fédérales de 2021.

Géographie 
La circonscription comprend: 
Une partie de la ville de Gatineau
Les villes de Val-des-Monts, Gracefield et Maniwaki
Les municipalités de Cantley, Chelsea, Pontiac, Shawville, L'Île-du-Grand-Calumet, Thorne, La Pêche, Denholm, Low, Lac-Sainte-Marie, Kazabazua, Cayamant, Blue Sea, Messines, Bouchette, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, Déléage, Montcerf-Lytton, Egan-Sud, Grand-Remous, Bois-Franc, Waltham, Sheenboro et Rapides-des-Joachims 
Les municipalités de village de Bristol, Clarendon, Bryson, Campbell's Bay, Portage-du-Fort, Alleyn-et-Cawood, Otter Lake, Litchfield, Fort-Coulonge, Mansfield-et-Pontefract et L'Isle-aux-Allumettes
Les municipalités de canton de Aumond, Chichester, 
Les réserves indiennes de Kitigan Zibi et Lac-Rapide
Les territoires non organisée de Lac-Nilgaut et Lac-Pythonga 

La circonscription est composée des MRC de Pontiac et La Vallée-de-la-Gatineau, de la majeure partie de la MRC des Collines-de-l'Outaouais ainsi que de la partie nord de la ville de Gatineau.

Les circonscriptions limitrophes sont Abitibi—Témiscamingue,  Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou, Saint-Maurice—Champlain, Laurentides—Labelle, Argenteuil—La Petite-Nation, Gatineau, Hull—Aylmer, Ottawa-Ouest—Nepean, Kanata—Carleton et Renfrew—Nipissing—Pembroke.

Historique 
C'est l'Acte de l'Amérique du Nord britannique qui créa le district électoral de Pontiac en 1867. Abolie en 1947, elle fut divisée parmi les circonscriptions de Pontiac—Témiscamingue et Villeneuve.

La circonscription réapparut en 1966 à partir des circonscriptions de Pontiac—Témiscamingue, Gatineau et Labelle. Renommée Pontiac—Gatineau—Labelle en 1978, la circonscription reprit son nom actuel en 2003.

Lors du redécoupage électoral de 2013, la circonscription s'est agrandie au sud-ouest de parties des circonscriptions de Hull—Aylmer et Gatineau, mais a perdu au profit de Argenteuil—La Petite-Nation le secteur de Buckingham.

Députés

Résultats électoraux

Notes et références

Liens externes 
Circonscription de Pontiac — Statistique Canada
Circonscription de Pontiac — Élections Canada

Circonscription fédérale au Québec
Circonscription fédérale en Outaouais
Gatineau